Гран-при Бельгии 1988 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 28 августа 1988 года.

Обзор гонки

Гонка 

|}

 Гонщики Benetton дисквалифицированы за использование топлива, не соответствующего правилам.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии